

En France 

La Rotonde est une brasserie parisienne de Montparnasse.
La Rotonde est un centre de culture scientifique, technique et industrielle à Saint-Étienne. 
La Rotonde est une salle municipale abritant un théâtre à Thaon-les-Vosges. 
La Rotonde est une tombe étrusque de Vulci. 
La fontaine de la Rotonde est un monument d'Aix-en-Provence.
Simiane-la-Rotonde  est une commune française, située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.

Au Canada 
La Rotonde est un diffuseur spécialisé en danse contemporaine à Québec. 
La Rotonde est un journal étudiant canadien. 

Homonymie de titre